Nyamira County, een county van Kenia.
 Nyamira (plaats), een stad in Kenia.